Никлас Андерсен (; род. 28 апреля 1988, Грумс) — шведский хоккеист, защитник.

Карьера 
Начал профессиональную карьеру в 2005 году в составе клуба шведской Элитной серии «Лександ», выступая до этого за его фарм-клуб. В своём дебютном сезоне провёл 11 матчей, не набрав ни одного очка. В следующем году на драфте НХЛ был выбран в 4 раунде под общим 114 номером клубом «Лос-Анджелес Кингз». В сезоне 2006/07, в котором «Лександ» выступал уже в лиге рангом ниже, Андерсен принял участие в 35 матчах, записав на свой счёт 5 (0+5) баллов.

24 апреля 2007 года подписал двухлетний контракт с «Брюнесом». За два года провёл 107 матчей и набрав 14 (1+13) очков, затем руководство «Брюнеса» приняло решение продлить соглашение ещё на два сезона, не дожидаясь окончания срока действия предыдущего контракта. В последующие два года Андерсен в 98 встречах набрал 14 (7+7) очков и 5 апреля 2011 года заключил новое соглашение". В сезоне 2011/12 «Брюнес» спустя 13 лет вновь стал чемпионом страны, а Андерсен записал на свой счёт 11 (2+9) очков в 71 проведённом матче.

6 июня 2012 года Никлас подписал двухлетний контракт с российской «Северсталью».

Сборная 
В составе сборной Швеции Никлас Андерсен принимал участие в юниорских чемпионатах мира 2005 и 2006 годов, на первом из которых он вместе с командой завоевал бронзовые медали, а также молодёжном первенстве мира 2008 года, которое принесло ему серебряные награды.

Достижения 
 Бронзовый призёр юниорского чемпионата мира 2005.
 Серебряный призёр молодёжного чемпионата мира 2008.
 Чемпион Швеции 2012.

Статистика выступлений 
 Последнее обновление: 7 июня 2012 года

1 — Переходный турнир.

Сборная

Примечания 

Хоккеисты Швеции
Хоккеисты КХЛ
Хоккейные защитники
Игроки ХК «Лександ»
Игроки ХК «Брюнес»
Игроки ХК АИК
Игроки ХК «Северсталь»
Игроки «Уилкс-Барре/Скрэнтон Пингвинз»
Игроки ХК «Автомобилист»
Игроки ХК «Йокерит»
Игроки сборной Швеции по хоккею с шайбой
Задрафтованные ХК «Лос-Анджелес Кингз»